Майазавра (, от ) — род динозавров семейства гадрозаврид инфраотряда орнитопод, живших в позднемеловой эпохе около 76,7 млн л. н. (средний-поздний кампанский век) на территории современного штата Монтаны (США). Окаменелости костей этого динозавра были обнаружены в Байнуме в 1978 году жительницей Монтаны Лори Трекслер. Род был назван в 1979 году  палеонтологами Джеком Хорнером и Робертом Макела.

Описание 
Майазавра была крупным динозавром, достигавшим в длину около 9 метров и имевшим типичный гадрозавридам плоский клюв и толстый нос. Она имела маленький, остроконечный гребень перед своими глазами, который, возможно, использовался на соревнованиях между самцами в период размножения.

Эти динозавры были растительноядными. Они передвигались на двух или четырёх ногах и не имели никакой защиты против хищников, кроме тяжёлого мускулистого хвоста. Также их защищал стадный образ жизни: их стада были чрезвычайно многочисленными и могли включать в себя до 10 000 особей.

Изучив содержанию изотопов кислорода 18O и 13C в скорлупе  вида Maiasaura peeblesorum и сравнив его с аналогичным показателем в раковинах моллюсков, яйцах современных птиц и аллигаторов, учёные пришли к выводу, что средняя температура тела майазавры составляла 44 ± 2 °C.

Открытие 
 
Образец черепа PU 22405, обнаруженный Лори Трекслер, стал голотипом нового вида Maiasaura peeblesorum, описанного палеонтологами Джеком Хорнером и Робертом Макела. Они назвали динозавра в честь открытия гнезда с останками яичных скорлуп и младенцев. Это открытие привело к обнаружению других близнаходящихся гнёзд, данная местность стала известной под названием «Эгг Маунтейн» («Egg Mountain») в формации Two Medicine на западе штата Монтана. Это было первым доказательством существования гигантских динозавров, кормящих своих детёнышей. Было найдено более чем 200 экземпляров всех возрастных групп. Объявление об открытии привлекло научный интерес к данной территории, в результате повышенного внимания было обнаружено много новых видов динозавров.

Образ жизни 

Майазавры были растительноядными динозаврами, питались преимущественно побегами и листьями. Большую часть времени передвигались на четырёх конечностях, но при этом, спасаясь от хищников, могли пробегать не особо большие расстояния на задних лапах. Майазавры строили мискообразные гнёзда из грязи и песка, а затем выстилали их мягкой растительностью. Гнёзда образовывали целые колонии. Ночью мамы-майазавры сворачивались вокруг своих яиц, чтобы согревать их.

Кладограмма 
Кладограмма 2013 года:

Примечания

Ссылки 
 Unknown Poles.com

Brachylophosaurini
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1979 году
Таксоны, описанные Джеком Хорнером